Киносура (, ,  — «Собачий хвост»), также Маратон — мыс в Греции, южная оконечность одноимённого полуострова на восточном берегу Аттики, к востоку от Марафона. Закрывает с востока бухту  залива Петалия Эгейского моря. Является отрогом холма Драконера (, 242 м), расположенного к северу. Наивысшая точка — холм Митикас () высотой 91 м над уровнем моря.

Входит в Национальный парк Схиньяс-Марафон.

Примечания 

Восточная Аттика
Мысы Греции